200 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 12 sierpnia, półfinał 13 sierpnia, a finał konkurencji 14 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Tytuł mistrza olimpijskiego z Aten obronił reprezentant Japonii Kōsuke Kitajima, który w finale ustanowił nowy rekord olimpijski (2:07,64). Srebrny medal zdobył Brenton Rickard z Australii, poprawiając rekord Australii i Oceanii (2:08,88). Trzecie miejsce z czasem 2:08,94 zajął Francja Hugues Duboscq, wyprzedzając o 0,09 s Mike'a Browna z Kanady.

Wcześniej, podczas eliminacji, najpierw reprezentant Włoch Paolo Bossini (2:08,98), a następnie Dániel Gyurta z Węgier (2:08,68) poprawili rekord olimpijski z Aten. W półfinale Kitajima pobił rekord Węgra, kiedy uzyskał czas 2:08,61.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem klasycznym mężczyzn